Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1924 des championnats de tennis d'Australasie qui commence le 18 janvier 1924. Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Sylvia Lance Harper bat Esna Boyd en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Kathleen Le Messurier et Daphne Akhurst.

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1924
Australie Simple dames
1924 en Australie